Мисс Колумбия () — национальный конкурс красоты. Ежегодно проводится в Колумбии начиная с 1934 года. Победитель соревнования, Мисс Колумбия представляет страну на конкурсе Мисс Вселенная, лучшая из остальных — на Мисс Интернешнл.

Конкурс «Мисс Колумбия» проводится ежегодно в городе Картахена. Он широко освещается в местной прессе, особенно в журнале Cromos, берущего интервью у фавориток соревнования и помещая их на свою обложку 4 раза в 4-недельный период, когда проводится Мисс Колумбия.

В Колумбии существуют жёсткие правила по отбору на «Мисс Колумбия». Так участница может представлять и соревноваться только в одном департаменте на всех этапах конкурса. Это условие стало одной из причин активного соперничества среди департаментов. Однако, с другой стороны, участницы могут принимать участие в конкурсах неоднократно, то есть из года в год. Таким образом бывали случаи, что неудачницы на предыдущих соревнованиях на следующий год добивались самых высоких результатов.
 
«Мисс Колумбия» всегда проводится около даты 11 ноября и предваряется многочисленными спонсорскими конкурсами среди участниц, начинающихся ещё за несколько недель до основного.

С 2020 года конкурс потерял лицензию на международный конкурс красоты Мисс Вселенная. Теперь победительница конкурса «Мисс Колумбия» представляет страну на конкурсе Мисс Интернешнл, а "1 Вице Мисс" на конкурсе Мисс Супранешнл

Победительницы по департаментам

Победительницы Мисс Колумбия 

Первоначально конкурс проводился раз в 2 года и титул победительница носила 2 года; Иоланда Эмилиани Роман, Мисс Колумбия 1934, первая обладательница короны, носила её и вовсе 13 лет.

Международное участие 
Наилучшим достижением колумбиек на международных конкурсах красоты является результат Лус Марины Сулуаги и Паулины Веги, победивших в конкурсе Мисс Вселенная в 1958 и 2014 годах.

Также победительницами престижных конкурсов стали Стелла Маркес Завадски (Мисс Интернешнл 1960), Паулина Гальвес (Мисс Интернешнл 1999), Хеймми Варгас (Мисс Интернешнл 2004), Дейси Каталина Валенсия Деосса (Мисс Интерконтиненталь 2004), Кристина Лусия Камарго де ла Ранс (Мисс Интерконтиненталь 2008). Также представительницы Колумбии побеждали и в менее значимых конкурсах, преимущественно латиноамериканских.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт: Concurso Nacional de Belleza — srtacolombia.org
 Pageantopolis.com: Lists of Miss Colombia Universe Delegates and Placements
 Pageantopolis.com: Lists of Miss Colombia International Delegates and Placements
 История конкурса Мисс Колумбия

Мисс Колумбия
Конкурсы красоты